Fury bezeichnet:
 den Originaltitel eines Romans von Henry Kuttner von 1947, siehe Alle Zeit der Welt (Roman)
 den Originaltitel eines Spielfilms aus dem Jahr 1936, deutscher Verleihtitel Blinde Wut
 den Originaltitel eines Spielfilms aus dem Jahr 2014, deutscher Verleihtitel Herz aus Stahl
 Fury (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Fury (Jugendbuchreihe) eine US-amerikanische Jugendbuchreihe.
 ein Flugzeug der US-Marine in den 1950ern, siehe North American FJ
 ein Doppeldecker-Jagdflugzeug der Royal Air Force in den 1930ern, siehe Hawker Fury
 ein Auto der US-Firma Plymouth (Automarke)
 ein Motorrad (Chopper) der Firma Honda
 HMS Fury (H76), einen Zerstörer der F-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 Fury 325, eine Achterbahn in Carowinds
 Fury (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Fury (Bobbejaanland), eine Achterbahn
 Fury (Computerspiel), Fantasy-Computerspiel aus dem Jahr 2007

Fury ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Fury (1940–1983), britischer Rock'n'Roll-Sänger
 Don Fury, US-amerikanischer Musikproduzent
 Ed Fury (1928–2023), US-amerikanischer Bodybuilder, Model und Schauspieler
 Hughie Fury (* 1994), britischer Boxer
 Tommy Fury (* 1999), britischer Profiboxer und Reality-TV-Darsteller
 Tyson Fury (* 1988), englischer Boxer

Siehe auch:
 Fury3, ein Action-Computerspiel von Microsoft aus dem Jahr 1995
 Fury in the Slaughterhouse
 Fuhry
 Furey
 Furry
 Furi
 Füri